

Földrajz
 Stockholm, Svédország fővárosa
 Stockholm község, Svédország 290 községének egyike
 Stockholm kerületei, Svédország fővárosának kerületei

Egyebek
 Stockholmi egyezmény, nemzetközi környezetvédelmi egyezmény
 Stockholm-szindróma, egy stockholmi túszdrámáról elnevezett pszichológiai jelenség
 10552 Stockholm, a kisbolygóövben található aszteroida